Armavir tartomány, Örményország közigazgatási egysége
 Armavir, 1931-ben alapított örményországi város, Armavir tartomány székhelye (korábbi nevei: Sardarapat, Hoktemberyan)
 Armavir, oroszországi város a Krasznodari határterületen
 Armavir, ókori város, Örményország korábbi fővárosainak egyike